|-
| 142501 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142502 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142503 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142504 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142505 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142506 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142507 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142508 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142509 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142510 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142511 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142512 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142513 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142514 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142515 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142516 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142517 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142518 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142519 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142520 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142521 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142522 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142523 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142524 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142525 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142526 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142527 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142528 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142529 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142530 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142531 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142532 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142533 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142534 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142535 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142536 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142537 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142538 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142539 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142540 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142541 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142542 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142543 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142544 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142545 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142546 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142547 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142548 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142549 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142550 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142551 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142552 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142553 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142554 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142555 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142556 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142557 - ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142558 - ||  || 3 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 142559 - ||  || 5 octombrie 2002 ||  || , 
|-
| 142560 - ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142561 - ||  || 8 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142562 Graetz ||  || 10 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 142563 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142564 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142565 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142566 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142567 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142568 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142569 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142570 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142571 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142572 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142573 - ||  || 1 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142574 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142575 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142576 - ||  || 2 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 142577 - ||  || 2 octombrie 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 142578 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142579 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142580 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142581 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142582 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142583 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142584 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142585 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142586 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142587 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142588 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142589 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142590 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142591 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142592 - ||  || 1 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142593 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142594 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142595 - ||  || 2 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 142596 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142597 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142598 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142599 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142600 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-